lucchesi – cose o persone attinenti alla città di Lucca

Persone
 Lucchesi Palli o Lucchese Palli – famiglia nobile italiana
 Andrea Lucchesi Palli, conosciuto anche con la variante Lucchese (1692-1768) – vescovo cattolico e nobile italiano
 Alfredo Lucchesi (1899–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Adamo Lucchesi (1855-1940) – esploratore italiano
 Andrea Lucchesi, conosciuto anche come Luchesi (1741-1801) – compositore e organista italiano
 Carlo Lucchesi (1927-2021) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Fabrizio Lucchesi (1961) – dirigente sportivo italiano
 Gianmarco Lucchesi (2000) – rugbista a 15 italiano
 Marco Lucchesi (1955) – regista teatrale italiano
 Marco Lucchesi (1963) – scrittore e traduttore brasiliano
 Mario Lucchesi-Palli (1840-1911) – nobile, dirigente sportivo e diplomatico italiano
 Marzio Lucchesi (1947) – vignettista e animatore italiano
 Matteo Lucchesi (1705-1776) – ingegnere e architetto italiano
 Pino Lucchesi, propriamente Giuseppe Lucchesi (1941-2012) – politico italiano
 Primo Lucchesi (1912-1985) – politico italiano
 Riccardo Di Lucchesi, o Riccardo Astuto di Lucchese (1882-1952) – diplomatico italiano
 Urbano Lucchesi (1844-1906) – scultore italiano
 Veronica Lucchesi (1987) – cantante italiana, vocalist de La Rappresentante di Lista

Pagine correlate
Lucchese